Знарок ( — нарочно) — фамилия. Известные носители:

 Знарок, Валерий Петрович (1939—2018) — советский футболист и тренер.
 Знарок, Олег Валерьевич (род. 1963) — советско-латышско-немецкий хоккеист и тренер, заслуженный тренер России.
 Знарок, Игорь Валерьевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист, российский тренер.